Congregation (álbum)
 Congregation (canção)
Ou ainda:
 The Congregation

Desambiguação